Rotularia teraniensis är en ringmaskart som beskrevs av Tapaswi 1980. Rotularia teraniensis ingår i släktet Rotularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
teraniensis